Ишкин

 Ишкин — село в Сут-Хольском кожууне Тывы Российской Федерации;
 Ишкин, Иван Петрович — учёный, специалист в области глубокого холода и разделения газов.